

Astronomia 
 Tempe – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Geografia 
 Tempe – città degli Stati Uniti d'America, in Arizona
 Tempe – sobborgo australiano del Nuovo Galles del Sud vicino a Sydney
 Tempe – lago dell'indonesia
 Valle di Tempe –  gola nel nord della Tessaglia, in Grecia